Белань () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Стенешть.
 Белань () — село в Румунії, у повіті Ковасна. Входить до складу комуни Поян.